Keserű Ferenc (1903–1968) olimpiai bajnok vízilabdázó, úszó, edző
 Keserű Ferenc (1946–2019) kerékpárversenyző